Het Nederlands kampioenschap dammen 2019 werd van vrijdag 5 t/m zaterdag 13 april met 12 deelnemers in Huissen gespeeld. 
Nederlands kampioen werd (voor de 8e keer) titelverdediger Alexander Baljakin met 16 punten uit 11 partijen, op 2 punten gevolgd door Jan Groenendijk en Wouter Sipma.

Kwalificatie
De top-3 van vorig jaar, bestaande uit kampioen Alexander Baljakin, wereldkampioen Roel Boomstra en Martijn van IJzendoorn, had zich direct voor het NK 2019 geplaatst. 
Omdat Boomstra niet deelnam, ging zijn plek naar nummer 4 Jos Stokkel. 
8 deelnemers plaatsten zich via de halve finales. 
Tot slot kreeg Jan Groenendijk een sponsorplaats toegewezen
.

Scoretabel

Externe link
Eindstand op Toernooibase

Dammen in 2019
Dammen, NK
Nederlands kampioenschap dammen
Dammen
Dammen